Franklin Juan Herrera Gómez (Oruro, 14 de abril de 1988) é um futebolista boliviano que atualmente é atacante do San José (2010- )

Ligações externas
 Ficha en Cero a Cero

Futebolistas da Bolívia
Naturais de Oruro